En peinture, la mignardise désigne un soin exagéré dans l'exécution, et l'afféterie. 
 En botanique, la mignardise est un œillet.
 Dans la mode, la mignardise est une soutache enjolivée.
 En pâtisserie, la mignardise est un mets sucré, petit gâteau ou friandise, servi en fin de repas et qui accompagne souvent le café et les liqueurs.

Pâtisserie